Bronisław Wildstein (1952-), dziennikarz, pisarz
 Dawid Wildstein (1983-), dziennikarz
 Iwona Galińska-Wildstein (1952-), psycholog
 Paweł Wildstein (1920-2008), oficer